13477 Utkin, asteroide
 Pëtr Savvič Utkin, pittore russo
 Dimitriy Utkin, militare russo